Córrego Country Clube é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos. É afluente do rio Monjolinho.

Country Clube, Corrego
Country Clube